Михаи́л Парфёнович Забло́цкий-Десято́вский (1816—1858) — русский статистик и метролог. Брат Андрея Парфёновича и Павла Парфёновича Заблоцких-Десятовских.

Биография 
Михаил Заблоцкий-Десятовский родился в 1816 году; семья, к которой он принадлежал происходила из старинного малороссийского дворянского рода

По окончании Санкт-Петербургского университета в 1831, помимо служебных обязанностей в Азиатском департаменте министерства иностранных дел, участвовал в издании «Журнала Министерства государственных имуществ», в котором поместил целый ряд статей об известных экономистах и о рабочем вопросе, состоял также сотрудником «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Экономического указателя».

Русское географическое общество поручило ему редактирование одного из своих первых изданий — «Сборника статистических сведений о России» (СПб., 1851), в котором Заблоцкому-Десятовскому принадлежат две статьи: «О числе жителей в России по состояниям» и «Сравнительное обозрение внешней торговли России за 25-летие 1824—1848».

Важнейший труд Заблоцкого-Десятовского — «Историческое исследование о ценностях в древней России» (СПб., 1854). Дополнением к нему служит статья «Что такое выражения: рубль, рубль московский, рубль новгородский» (в «Журнале Министерства народного просвещения», 1857, № 7), вызванная работой Д. И. Прозоровского «О древнем русском весе». При переводе цен древнерусского рынка на современную разменную монету Заблоцкий-Десятовский принимал в расчет вес, пробу монеты, ценность серебра и золота в данную эпоху и т. д.

Командированный в 1855 в Московский главный архив, Заблоцкий-Десятовский собрал в нём ценный материал для продолжения своего труда, списывал грамоты и другие исторические документы и, между прочим, обратил внимание на таможенные книги, которые до того совершенно не издавались. Переписав таможенную книгу города Вязьмы 1654, он представил её со своим предисловием в Географическое общество, а также напечатал в «Экономическом указателе» статью об «Описи мещанской московской слободы 1677».

Женат с 26.10.1852 г. (Москва) на дочери кол. сов. Василия Ивановича Грибоедова - Анне.
Во время своего нахождения в Москве Заблоцкому-Десятовскому посчастливилось открыть рукописи неизвестных до этого времени сочинений знаменитого князя М. М. Щербатова, сохранившиеся в домашнем архиве его наследников. Извлечения из бумаг Щербатова с заметками Заблоцкого-Десятовского были напечатаны в «Отечественных записках» (1858 № 3 и 1859 № 12), в «Библиографических записках» (1858—1859) и в «Чтениях Общества истории и древностей российской» (1853 кн. 3).

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1816 году
Умершие в 1858 году
Статистики России
Историки России
Метрологи России
Историки по алфавиту
Математики XIX века
Похороненные на Смоленском православном кладбище